Sankt Agatha beziehungsweise St. Agatha steht für:

 Agatha von Catania (3. Jh.), sizilianische Märtyrin und Heilige
 zahlreiche Sakralbauten, siehe Agathenkirche

Orte:
 St. Agatha (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Grieskirchen
 Sankt Agatha (Gemeinde Bad Goisern), Ortschaft von Bad Goisern am Hallstättersee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Saint Agatha (Maine), Town im US-Bundesstaat Maine

Siehe auch:
 Sainte-Agathe
 Sant’Agata
 Sant’Àgata